Deveti krug (Pakao)
Deveti krug (1960.), hrvatski film
Deveti krug (glazbeni sastav)